Змагання з гімнастики з'явились на перших Олімпійських іграх 1896 року в Афінах і з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на літніх олімпійських іграх 1928 в Амстердамі. На літніх Олімпійських іграх 1984 в Лос-Анджелесі вперше були проведені змагання з художньої гімнастики, а на літніх Олімпійських іграх 2000 змагання із стрибків на батуті. У цьому виді спорту розігруються 18 комплектів нагород.

Спортивна гімнастика

Змагання

Чоловічі дисципліни

Жіночі дисципліни

Таблиця медалей 
(1896–2016)

Художня гімнастика

Змагання

Таблиця медалей 
(1984–2016)

Стрибки на батуті

Змагання

Таблиця медалей

Посилання 
 Українська Федерація Гімнастики
 Official Olympic Report

Гімнастика на Олімпійських іграх